Amalia av Zweibrücken-Birkenfeld (), född 10 maj 1752 i Mannheim i Kurpfalz, död 15 november 1828 i Dresden i Sachsen, var den sista kurfurstinnan och första drottningen av Sachsen samt hertiginna av Warszawa.

Biografi 

Hon föddes år 1752 i Mannheim som dotter till hertig Fredrik Mikael och Maria Franziska. Amalia var även syster till Maximilian I Josef, den blivande kungen av Bayern.

Den 29 januari 1769 gifte hon sig med den dåvarande kurfursten Fredrik August I

I december 1806 proklamerades hon och hennes make till Sachsens första drottning respektive kung. Året därpå gjorde Napoleon I dem till hertig och hertiginna av Warszawa, till det nyskapade furstendömet i Polen.

När sedan hennes svägerska Carolina av Parma avled 1804, fick hon och hennes andra svägerska, Maria Teresia, ansvaret för uppfostringen av den förstnämndas barn, en uppgift de ska ha utfört mycket strängt.

Barn 

Hon fick fyra barn, varav endast en nådde vuxen ålder:

 Namnlöst barn (född och död 1771)
 Namnlöst barn (född och död 1775)
 Maria Augusta (1782−1863)
 Namnlöst barn (född och död 1797)

Anfäder 

Följande är hennes anfäder:

Referenser 

Födda 1752
Avlidna 1828
Kvinnor
Sachsens drottningar
Personer från Mannheim